Anna Katarzyna Zrinska (ok. 1625–1673) – chorwacka szlachcianka, córka żołnierza i poety Wuka Frankopana, siostra Frana Krsta Frankopana, żona chorwackiego bana Petara Zrinskiego (węg. Zrínyi Péter), wodza, polityka i pisarza, matka Heleny. Po skazaniu oraz śmierci męża została osadzona w klasztorze w Grazu, gdzie zmarła.

Jej wizerunek od 1995 roku znajduje się na Orderze Chorwackiej Jutrzenki, dla odznaczonych w kategorii „zdrowie, opieka społeczna i promowanie wartości moralnych”.

Cytaty 
 „Boże, który uczyniłeś Chorwację przedmurzem chrześcijaństwa, pamiętaj nasze cierpienia przez wieki”.

Chorwaccy poeci
Chorwacka szlachta
Historia Chorwacji
Historia Węgier
Urodzeni w XVII wieku
Zmarli w 1673